Dangu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dangu, kommun, departementet Eure i regionen Normandie,

Mexiko 

 Dangú, ort, Delstaten Mexiko, Jilotzingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar